La carangue tachetée est un nom vernaculaire de poisson pouvant désigner plusieurs espèces de carangues :
Carangoides orthogrammus en Polynésie française.
Carangoides ferdau en France métropolitaine.